«Ку́бок зали́ва Петра́ Вели́кого» (КЗПВ) — ежегодная всероссийская парусная регата, проводящаяся с 1986 года на акватории залива Петра Великого (близ Владивостока). С 2002 года КЗПВ имеет статус чемпионата России в классе «Конрад-25». Соревнования, как правило, состоят из пяти гонок протяжённостью от 20 до 220 морских миль. Общая дистанция соревнований — около 500 морских миль.

Регату проводит Федерация парусного спорта Приморского края на базе владивостокского яхт-клуба «Семь Футов».

Примечания

Ссылки 
Кубок залива Петра Великого // Официальный сайт

Регаты
Чемпионаты России
Соревнования по парусному спорту в России
Спортивные соревнования во Владивостоке
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года
Появились в 1986 году в России
1980-е годы в Приморском крае